Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1957 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Althea Gibson je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Althea Gibson (prvakinja)
  Louise Brough (finale)
  Dorothy Knode (polfinale)
  Shirley Bloomer (četrtfinale)
  Darlene Hard (polfinale)
  Christine Truman (tretji krog)
  Ann Haydon (četrtfinale)
  Mary Hawton (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1957